Віддання неповнолітнього під нагляд — це особливий запобіжний захід, який полягає в передачі неповнолітніх обвинувачених під нагляд батьків, опікунів чи піклувальників або передачі під нагляд адміністрації дитячого будинку (якщо неповнолітній сирота).

Суть 
Способом запобігання є виконання зазначеними особами обов'язку із забезпечення належної поведінки обвинуваченого (підозрюваного) та його явки за викликом. Це досягається шляхом психологічної впливу, бо цей вплив застосовується особами, які за законом зобов'язані піклуватися про неповнолітніх.

Спочатку органи досудового слідства з'ясовують, чи є у батьків (чи інших суб'єктів) реальна можливість за допомогою виховних заходів забезпечити належну поведінку неповнолітнього та явку за викликом. Якщо є, то органом досудового слідства складається постанова про відання неповнолітнього під нагляд. При цьому від осіб, під нагляд яких віддається неповнолітній, береться письмове зобов'язання про забезпечення належної поведінки неповнолітнього та його явки за викликом до органів досудового слідства та до суду. Також вони повідомляються про характер обвинувачення та про відповідальність за неявку обвинуваченого за викликом.

Особливістю цього запобіжного заходу є те, що його може бути застосовано лише до неповнолітніх (поряд з іншими запобіжними заходами), а здійснювати нагляд можуть лише особи, які за законом повинні виконувати виховні функції.

За порушення цього запобіжного заходу існує відповідальність:
 щодо неповнолітнього — обрання суворішого запобіжного заходу (аж до взяття під варту)
 щодо батьків, опікунів чи піклувальників — грошове стягнення у розмірі до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
 щодо адміністрації дитячої установи — додаткові заходи впливу.

Джерела 
 Кримінально-процесуальний кодекс України, ст. 436
 Віддання неповнолітнього під нагляд — адвокатський глосарій

Посилання 
 Віддання неповнолітнього обвинуваченого під нагляд  // 

Запобіжні заходи